Aleksandr Lebedev kan syfta på:

 Aleksandr Lebedev, rysk affärsman och tidningsföretagsägare
 Aljaksandr Lebedzjeŭ, vitrysk fotbollsspelare
 Aleksandr Lebedev (skridskoåkare), rysk skridskoåkare
 Aleksandr Lebedev (friidrottare), sovjetisk 100-meterslöpare som vann EM-silver i 4 * 100-metersstafetten under EM 1969